Chrobry Głogów – polski klub piłkarski
 Chrobry Głogów – polski klub piłki ręcznej
 Chrobry Głogów – polski klub koszykarski
 Chrobry Głogów – polski klub siatkarski